McCook (Illinois)
McCook (Nebraska)
Condado de McCook

Desambiguações de topônimos